Canadees-Amerikaans professioneel worstelaar (*1985): Harry Smith (worstelaar)
Nederlands ARP/CDA-politicus; voormalig burgemeester van onder andere Muiden en Baarn (*1941): Harry Smith (burgemeester)
Amerikaans presentator van CBS (*1951): Harry Smith (presentator)
Brits journalist (1951-2020): Harry Smith (journalist)
Brits militair uit de eerste helft van de 19e eeuw, tevens van 1849 tot 1852 gouverneur van de Kaapkolonie (1787-1860): Harry Smith (militair)
Amerikaanse hardloper: Harry Smith (atleet)
Canadese ijshockeyer (1933-2020): Harry Smith (ijshockeyer)
Amerikaans bowler (1930-2021): Harry Smith (bowler)